Kenmore (New York), plaats in de Amerikaanse staat New York
 Kenmore (Washington), plaats in de Amerikaanse staat Washington
 Kenmore (Schotland), plaats in Schotland
 Kenmore (Vastgoedgroep)